Jméno a příjmení Ladislav Urban má více známých nositelů:

 Ladislav Urban (politik) (*1945) – český politik, poslanec PSP za KSČM
 Ladislav Urban (ilustrátor) (1906–1987) – český malíř a přírodovědecký ilustrátor